Baltz ist der Familienname folgender Personen:

 Constanz von Baltz (1854–1918), preußischer Beamter, Landrat und Regierungspräsident
 Johanna Baltz (1849–1918), deutsche Autorin
 Kirk Baltz (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Lewis Baltz (1945–2014), US-amerikanischer Fotograf
 Tim Baltz, US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 William N. Baltz (1860–1943), US-amerikanischer Politiker (Illinois)

Baltz ist der Name folgender Unternehmen:

 Modehaus M. Baltz, Textilkaufhaus in Bochum

Siehe auch:

 Bals
 Balz (Begriffsklärung)